

Anno 
 817 o 817 a.C.

Codici 
 817 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sudbury, nella Contea di Middlesex (Massachusetts), degli USA

Matematica 
 817 – numero